SI, Si ali si ima lahko več pomenov.

 SI je kratica za mednarodni sistem enot.
 SI je kratica za Republiko Slovenijo, določena s standardom ISO 3166.

 Si je v kemiji simbol za kemijski element silicij.
 Si je v glasbi sedma nota diatonične lestvice.
 Si je v mohikanski mitologiji Lunino božanstvo.

 si ali Si je v matematiki oznaka za specialno funkcijo sinusni integral.

 .si je vrhnja internetna domena za Slovenijo.

Zunanje povezave